O Vale do Kura-Araks se localiza no Azerbaijão central cortado por várias montanhas e por dois rios que dão nome ao lugar : Rio Arak ou Araks e Rio Kura. Sua flora é constituída de uma floresta com características temperadas e um misto de tundra,taiga e estepe. As temperaturas são bem parecidas com as do país, chegam a negativas no inverno e não muito altas no verão com pequenas variações. Acredita-se que há muitos minérios como cobre e ferro na região. Sua fauna é caracterizada como animais variados que se adaptam as condições bem definidas do vale,lobos e ursos são um exemplo de animal que consegue se adaptar. Seus dois rios cruzam a fronteira e pegam várias áreas de outros países que por sua vez também tem vales de forma similar.

Geografia do Azerbaijão